Финал Кубка Футбольной лиги 1991 года () — футбольный матч, завершавший розыгрыш Кубка Футбольной лиги сезона 1990/91. Он прошёл 21 апреля 1991 года на лондонском стадионе «Уэмбли». В матче встретились английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Шеффилд Уэнсдей».

Перед матчем фаворитом считался «Манчестер Юнайтед», однако победу неожиданно одержал «Шеффилд Уэнсдей», выступавший во Втором дивизионе. В этом же сезоне «Уэнсдей» занял третье место во Втором дивизионе и вернулся в Первый дивизион. Этот матч считается одним из самых известных финалов Кубка Футбольной лиги всех времён.

Игроком матча был признан Найджел Пирсон.

Отчёт о матче

Инцидент с телевизионной трансляцией 
Телевизионная трансляция этого матча в Йоркшире была прервана сразу после окончания игры, и вместо церемонии награждения телевидение Йоркшира решило показать зрителям программу War of the Monster Trucks. В других регионах (например, в Лондоне) церемония награждения была показана в полном объёме. Болельщики из Шеффилда восприняли этот инцидент как свидетельство пристрастия телевизионщиков Йоркшира к Уэст-Йоркширу, Лидсу, и, прежде всего, к «Лидс Юнайтед». После этого случая фэнзин «Шеффилд Уэнсдей» получил название War of the Monster Trucks.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Футбол в Европе в 1991 году
1991
Кубок Футбольной лиги 1991
Кубок Футбольной лиги 1991
Апрель 1991 года
События 21 апреля
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1991 году
1991 год в Лондоне